Monegro steht für:

 Monegro (Kantabrien), Ort in der Gemeinde Campoo de Yuso (Comarca Campoo) in der spanischen Region Kantabrien
Personen:
 Juan Bautista Monegro (1545–1621), spanischer Architekt und Bildhauer